Modlin může být:

 Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki) – místní část polské obce Nowy Dwór Mazowiecki
 pevnost Modlin – pevnost na soutoku řek Visla a Narew
 bitva u pevnosti Modlin
 letiště Varšava-Modlin – letiště v Polsku (IATA: WMI; ICAO: EPMO)

příjmení 
 Margaret Marley Modlin (1927–1998) – americká umělkyně surrealismu

 podobné články 
 Modlín